Тоёда — фамилия. Известные носители:
 Тоёда, Ёхэй — японский футболист.
 Тоёда, Киитиро (1894 — 1952) — основатель фирмы Toyota Motor Corporation.
 Тоёда, Сакити (1867 — 1930) — основатель фирмы Toyoda Automatic Loom Works.
 Тоёда, Сиро — японский кинорежиссер.
 Тоёда, Соэму  (1885 — 1957) — адмирал Японского императорского флота.
 Тоёда, Тэйдзиро — (1885 — 1961) —   японский политический и государственный деятель, дипломат, военный, предприниматель.
 Тоёда, Хисакити — японский пловец, олимпийский чемпион.